Территориальная прелатура Бокас-дель-Торо () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Бокас-дель-Торо, Панама. Территориальная прелатура Бокас-дель-Торо входит в митрополию Панамы. Епархия Читре распространяет свою юрисдикцию на территорию провинции Бокас-дель-Торо и автономное управление индейцев Нгобе-Бугле. Кафедральным собором епархии территориальной прелатуры является церковь Пресвятой Девы Марии в городе Бокас-дель-Торо.

История 
17 октября 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу "Novae Ecclesiae", которой учредил территориальную прелатуру Бокас-дель-Торо, выделив её из епархии Давида.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ Martín Legarra Tellechea OAR(6.11.1963 — 3.04.1969) — назначен епископом Сантьяго-де-Верагуаса;
 епископ José Agustín Ganuza García OAR (12.03.1970 — 1.05.2008);
 епископ Aníbal Saldaña Santamaría OAR (1.05.2008 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Novae Ecclesiae, AAS 55 (1963), стр. 923

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Панамы